Анато́лий Во́ронов:
 Воронов, Анатолий Георгиевич (1911—1995) — советский геоботаник, эколог, биогеограф.
 Воронов, Анатолий Николаевич (род. 1944) — джазовый музыкант, руководитель оркестра «Combo Jazz Band».
 Воронов, Анатолий Фёдорович (1930—1993) — советский космонавт.